Rioplatense puede referirse a:
 rioplatense: relativo al oriundo de la antigua gobernación del Río de la Plata.
 rioplatense: al nativo de la zona del atlántico, en el antiguo Virreinato de la Plata,  bajo la gobernación de la Corona Española (actuales Argentina, Uruguay y  Paraguay).
 rioplatense: al nativo del Virreinato del Río de la Plata.
 rioplatense: al nativo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el nombre de un estado que abarcó las actuales Argentina y Uruguay.
 rioplatense: en un uso más común, indistintamente al nativo de la Argentina o de Uruguay, posteriormente a su separación como estados independientes.
 rioplatense: Español rioplatense, dialecto del idioma español en la zona alrededor del Río de la Plata.
 rioplatense: relativo al Río de la Plata, región cultural que une a la zona centro y sur de Uruguay, la región pampeana argentina, y el litoral argentino en las mismas características históricas y culturales.